Burned Alive by Time is het tweede album van Evergreen Terrace en kwam in 2002 uit.

Track listing
Understanding the Fear That Lies Within
No Donnie, These Men Are Nihilists
Burned Alive by Time
Dear Live Journal
Funeral Grade Flowers
My Heart Beats In Breakdowns
Taking Care of the Dead Fish
Please Hammer Don't Hurt'Em
Absence of Purpose in the Succession of Events
Heavy Number One (AKA: Shizzle My Nizzle)

Muziekalbum uit 2002